KNM steht für:
 Kammerensemble Neue Musik Berlin (KNM Berlin), deutsches Kammerensemble
 Königliche Niederländische Münze
 Kongelig Norsk Marine, königlich-norwegische Marine, seit 1946 auch das Präfix bei norwegischen Kriegsschiffsnamen, siehe Norwegische Marine
 das Aktiensymbol der Konami Corporation an der New Yorker Börse
 Fossilien, die im Kenianischen Nationalmuseum in Nairobi verwahrt werden
 Kopfnussmusik, Dortmunder Musik-Label
 Kaniama Airport (IATA-Code), Flugplatz von Kaniama, Katanga (Provinz), Demokratische Republik Kongo

kNm steht für:
 Kilo-Newtonmeter

knm steht für:
 Kanamarí (ISO-639-3-Code), Katukina-Sprache in Brasilien

Abkürzung